Le dieu égyptien Horus, parfois appelé Beb ou Babu ;
 Un Babu ou Babuji, appellation honorifique des prêtres et des bureaucrates indiens durant la domination anglaise ;
 DJ Babu, musicien du groupe Dilated Peoples ;
 Dany Bernier, ou Babu, une personnalité québécoise de la radio et de la télévision ;
 Le district de Babu (八步区), district correspondant à la ville de Hezhou dans la région autonome du Guangxi en Chine.
 Les Babus sont les membres d'une secte imaginaire dans la fiction radiophonique Signé Furax.
 Le Réseau Babus, le réseau d'autobus d'Annonay Rhône Agglo en France.

 Annie Babu (1942-), infirmière française ;
 Hélène Babu (diplômée en 1993), actrice française de cinéma et de théâtre ;
 Yogi Babu (1985-), acteur indien.

Voir aussi 
 Der Bäbu, un opéra de Heinrich Marschner.